Paredón kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Paredón, Chiapas, ort, Tonalá, 
 Paredones, Sinaloa, ort, Culiacán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar